André Luiz puede referirse a:
 André Luiz Moreira (São Paulo, 1974), un futbolista brasileño.
 André Luiz Barretto Silva Lima (Río de Janeiro, 1985), un futbolista brasileño.
 André Luiz Bahia dos Santos Viana, (Río de Janeiro, 1983), un futbolista brasileño.
 André Luis Garcia (Porto Alegre, 1979), un futbolista brasileño.